Jméno a příjmení Jan Bláha má více nositelů:

 Jan Bláha (* 1955) – český politik ČSSD, v 90. letech poslanec ČNR a PSP
 Jan Daniel Bláha (* 1981) – český kulturní geograf, antropolog a kartograf
 Jan Bláha (pedagog) (* 1950) – český vysokoškolský pedagog, anglista a autor učebnic angličtiny